A női 10 kilométeres hosszútávúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon júliius 19-én rendezték meg.

Eredmény

Források

Rajtlista 
Eredmény

N10